L'US Open masculin 2019 est l'édition 2019 de l'US Open qui se déroule à l'université Drexel à Philadelphie du 5 au .

Le tournoi appartient à la catégorie la plus prestigieuse Platinum avec 48 joueurs dont deux wild card, Andrew Douglas et Spencer Lovejoy, et les 16 meilleurs classés qualifiés directement pour le deuxième tour. Le champion des États-Unis Todd Harrity est forfait sur blessure et remplacé par Vikram Malhotra.

Au premier tour, l'invité Andrew Douglas,  mondial, finaliste des Championnats des États-Unis en 2017 et 2018, provoque la surprise en éliminant le Français Lucas Serme,  mondial. Les quarts de finale voient logiquement les huit premières têtes de série s'afficher. Le Colombien Miguel Ángel Rodríguez est forfait pour une blessure au mollet et le Péruvien Diego Elías l'emporte sur l'ancien champion du monde Karim Abdel Gawad pour une deuxième demi-finale en tournoi platinum.

La finale oppose les deux premières têtes de série et le  mondial et champion du monde Ali Farag l'emporte sur la tête de série  Mohamed El Shorbagy.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open féminin de squash 2019
 US Open
 Saison 2019-2020 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2019
PSA World Series 2019
Sport en Pennsylvanie en 2019
Sport aux États-Unis en octobre 2019